Борщёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Борщёвское сельское поселение — входит в Панинский район.
 Борщёвское сельское поселение — входит в Хохольский район.

См. также 
 Борщовское сельское поселение — в Брянской области.
 Борщёвский сельсовет
 Борщовский сельский совет